Lemmerer:

  (né en 1970)
 Günther Lemmerer (né en 1952), lugeur autrichien
 Harald Lemmerer (né en 1991), coureur autrichien du combiné nordique